

Cinema 
 Prova d'innocenza (Ordeal by Innocence) – film del 1985 diretto da Desmond Davis
 Prova d'innocenza (Somebody Has to Shoot the Picture) – film per la televisione del 1990 diretto da Frank Pierson

Letteratura 
 Prova di innocenza (Prime Suspect) – romanzo di A.W. Gray, Il Giallo Mondadori n. 2406